

Musica 
 Full House – album di Wes Montgomery del 1962
 Full House – album dei Fairport Convention del 1970
 Full House – album di Frankie Miller del 1977

Televisione 
 Full House – serie televisiva (1973)
 Full House – serie televisiva britannica (1985)
 Gli amici di papà (Full House) – serie televisiva statunitense (1987-1995)
 Full House – serial televisivo sudcoreano (2004)
 Full House – serie televisiva filippina, remake di quella coreano (2009)
 Super Junior Full House – reality show sudcoreano con i Super Junior

Fumetti 
 Full House – manhwa degli anni 90